Le mot sylvester est originellement une variante graphique de silvester, le nominatif singulier masculin d'un adjectif latin signifiant « de la forêt » ou « sauvage », lui-même une variante de silvestris.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (13658) Sylvester est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 En taxonomie, le mot sylvester est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces d'animaux, notamment Euploea sylvester (un papillon) et Tangata sylvester (une araignée).

Mathématiques 
En mathématiques, Sylvester fait généralement référence au mathématicien britannique James Joseph Sylvester :
 en algèbre linéaire :
 un anneau de Sylvester est un anneau sur lequel les matrices ont un rang qui vérifie l'égalité de Sylvester,
 le critère de Sylvester indique que pour qu'une matrice réelle symétrique ou complexe hermitienne, d'ordre n, soit définie positive, il faut et suffit que les n mineurs principaux dominants soient strictement positifs,
 la loi d'inertie de Sylvester est un théorème de classification des formes quadratiques réelles,
 la matrice de Sylvester de deux polynômes contient des informations d'ordre arithmétique sur ces polynômes, et sert à la définition de leur résultant ;
 en géométrie plane :
 la relation de Sylvester est une relation vectorielle entre le centre du cercle circonscrit d'un triangle et son orthocentre,
 en géométrie discrète, le théorème de Sylvester-Gallai établit qu'étant donné un ensemble fini de points du plan, soit tous les points sont alignés, soit il existe une droite qui contient exactement deux de ces points ; 
 en théorie des graphes, le graphe de Sylvester est un graphe 5-régulier possédant 36 sommets et 90 arêtes ;
 en théorie des nombres, la suite de Sylvester est la suite d'entiers de terme initial 2 et dont chaque terme suivant est le produit de tous les termes précédents augmenté de 1.

Sciences humaines et sociales 
 Dunlop et Sylvester c. La Reine est un arrêt de principe de la Cour suprême du Canada sur les participants aux infractions en droit pénal, rendu en 1979.

Culture et société

Cinéma et télévision 
  est un film de Tim Hunter, sorti en 1985.
 Sylvester est le nom anglais du chat Grosminet, prénommé Sylvestre dans la version française des dessins animés Titi et Grosminet.
 A Street Cat Named Sylvester est le titre original de Comme chien et chat... et Titi, un dessin animé de la série Looney Tunes réalisé par Friz Freleng et sorti en 1953.
 Sue Sylvester est l'un des personnages principaux et la principale antagoniste de la série télévisée américaine Glee.
 Sylvester Stallone (1946-), acteur, scénariste, producteur et réalisateur américain.

Littérature et bande dessinée 
 Neal et Sylvester est le neuvième tome de la série de bande dessinée Jonathan.

Prix et distinctions 
 La médaille Sylvester est une distinction scientifique décernée par la Royal Society, ainsi nommée en l'honneur du mathématicien James Joseph Sylvester.

Anthroponyme

Prénom 
Sylvester est un prénom des anciens Romains, et aussi un prénom actuel anglais (tous deux masculins).

Patronyme 

 Charles Sylvester (1774-1828), un chimiste et un inventeur anglais ;
 David Sylvester (1924-2001), un écrivain et critique d'art britannique ;
 Dean Sylvester (1972-), un joueur américain de hockey sur glace ;
 Dustin Sylvester (1989-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Frederick Oakes Sylvester (1869-1915), un peintre américain ;
 Harold Sylvester (1949-), un acteur et scénariste américain ;
 Henry Sylvester-Williams (1869-1911), un avocat et écrivain britannique ;
 James Joseph Sylvester (1814-1897), un mathématicien anglais ;
 János Sylvester (vers 1504-après 1551), un écrivain et traducteur hongrois, auteur de la première grammaire du hongrois ;
 Jessica Sylvester (1987-), une nageuse britannique spécialiste de nage libre ;
 Joyce Sylvester (1965-), une femme politique néerlandaise ;
 Michael Sylvester (1951-), un joueur puis entraîneur italo-américain de basket-ball ;
 Peter Colley Sylvester-Bradley (1913-1978), un paléontologue britannique ;
 Robert Sylvester (1907-1975), un écrivain, scénariste, critique dramatique et journaliste américain, auteur de romans policiers ;
 Robin Sylvester (1950-2022), un musicien britannique connu pour sa participation au Ratdog ;
 Sebastian Sylvester (1980-), un boxeur allemand ;
  (1947-), un guitariste et chanteur anglais (The Hollies) ;
 William Sylvester (1922-1995), un acteur américain.

Surnom 
 Sylvester, de son vrai nom Sylvester James (1947-1988), est un chanteur disco américain.

Toponyme

Canada 
 le mont Sylvester, une montagne située au sud-est de l'île de Terre-Neuve (province de Terre-Neuve-et-Labrador) ;

États-Unis 
 Sylvester, une ville de Géorgie ;
 , une communauté non-incorporée du Texas ;
 Sylvester, une ville de Virginie-Occidentale.

Notes et références

Voir aussi 
 , variante graphique
 ,  et variantes graphiques (, ), de même sens
  et variantes graphiques (), de sens voisin

Patronyme anglais
Épithète spécifique